

Новий Бит — селище, Зональний район, Алтайський край
 Новий Бит — селище, Каменський міський округ, Свердловська область
 Новий Бит — селище, Кіровський район, Ленінградська область